Srhinje je naseljeno mjesto u gradu Visokom, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Mjesto nadomak Visokog, okruženo šumama, brdovitog krajolika, kojeg presijeca šumski potok, poznato po uzgoju jagode.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji
Visoko (BiH)